El Ministerio de Educación y de Universidades e Investigación de España, durante los gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo (última parte de la I Legislatura), fue un departamento ministerial con competencias en educación, ciencia y universidades. Existió con esta denominación durante los primeros meses de gobierno, desde finales de febrero a principios de diciembre de 1981.

Titulares 
El titular del Ministerio de Educación y de Universidades e Investigación fue:
 Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona (26 de febrero de 1981 – 1 de diciembre de 1981).

Historia

Enlaces externos 
 Relación cronológica de gabinetes, en la página del Instituto de Historia (CSIC).

1981
Educación y Ciencia